Le Meux – comune francese dell'Oise
Meux – comune francese della Charente Marittima 
Meux – ex comune belga della Provincia di Namur, oggi parte di La Bruyère